Into the Dark – cortometraggio del 1915 diretto da Burton L. King
Into the Dark – cortometraggio di animazione del 2002 diretto da Dennis Tupicoff
Into the Dark – cortometraggio del 2007 diretto da Chris Messineo
Into the Dark – serie TV del 2018